Лас Варас има више значења:

 Лас Варас (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Варас (Бачинива), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Варас (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Варас, Естасион Бабикора (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Варас (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Варас (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Варас, Лас Варитас (Акатлан де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Варас, Ехидо ла Кинта (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Варас (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Варас (Сан Франсиско дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Варас (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику